Miejscowości i gminy we Francji:
 Saint-Marcel (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Saint-Marcel (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Marcel (Morbihan) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Marcel (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Marcel (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Marcel (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Marcel (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Marcel (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Marcel (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Miejscowości i gminy we Włoszech:
 Saint-Marcel – w regionie Valle d'Aosta
 Inne:
 Saint-Marcel – stacja metra w Paryżu